Чеккано:

 Чеккано — город в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.
 Чеккано, Джордано де — католический церковный деятель XII века, граф Чеккано.
 Чеккано, Стефано ди — католический церковный деятель XII века.